El término obra puede referirse a:

Construcción 

 Producto o resultado de un trabajo.
 Mano de obra, que a su vez puede referirse tanto al trabajo manual de los obreros como al conjunto de obreros o al precio que se paga por su trabajo.
 Obra pública, la que se destina al uso público.
 Construcción de una edificación.
Obra exterior, fortificación realizada fuera de las murallas.
Obra coronada, fortificación que abarca más terreno que las accesorias.
Obra de drenaje, dispositivo utilizado para dar paso al agua.
Obra de construcción o demolición, construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble.
Cuaderno de obra, documento oficial que registra los acontecimientos importantes que se producen en la construcción de una obra de ingeniería.
Obra hidráulica, construcción en el campo de la ingeniería civil donde el elemento dominante tiene que ver con el agua.

Arte 

 Obra de arte, resultado del trabajo de un artista.
 Obra literaria, creación artística con un hablante lírico.
 Obra de teatro, obra literaria caracterizada por diálogos y un cierto orden.
 Obra pictórica
 Obra escultórica
 Obra musical, obra de arte perteneciente al arte musical. 
 Obra maestra o Magnum opus, mejor o más renombrada producción de un autor o artista.
 Cuerpo de la obra, texto principal de un libro o folleto.
Obra de referencia, la que proporciona información inmediata y puntual, suficiente y autónoma para el usuario
Obra derivada, obra intelectual creada a partir de una u otras ya existentes
Obra colectiva, obra de propiedad intelectual creada y divulgada por una persona física o jurídica.

Otros casos (miscelánea) 

 Obra de caridad o buena obra, aquella que se hace para dar asistencia al prójimo.
 Obra social, centro con fines benéficos o culturales.
 Opus Dei, prelatura católica también referida como «la Obra».
Obra Pía de Jerusalén, custodia encargada a los religiosos de San Francisco de los lugares Santos de Palestina
Obra viva, superficie sumergida de un buque.
Obra muerta, parte del casco que está fuera del agua.